Swiss Cottage – zona di Londra
 Swiss Cottage – stazione della Metropolitana di Londra